Santiago Aldama Alesón (n. 1968) jugador espanyol de bàsquet, olímpic a Barcelona'92
 Santiago Aldama Toledo (n. 2001) jugador espanyol de bàsquet, fill de l'anterior